Појам Хенрик VII може да се односи на:
 Хенри VII Тјудор, енглески краљ
 Хајнрих VII, цар Светог римског царства, краљ Римљана од 1308. и цар Светог римског царства од 1312. до своје смрти
 Хајнрих VII, гроф Шаунберга
 Хајнрих (VII) од Немачке, краљ Сицилије од 1212. до 1217. и Немачке 1220. до 1235.